

Chimica
 BaO – formula chimica dell'ossido di bario

Codici 
 BAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ban Mak Khaeng (Thailandia)
 bao – codice ISO 639-3 della lingua waimaha

Geografia 
 Bao – città e sottoprefettura del Ciad

Musica 
 BAO! – album discografico della Benny Anderssons Orkester del 2004

Persone 
 Bao Fang – attore e regista hongkonghese
 Bao Tong – politico cinese
 Bao Xishun – cittadino cinese, per un periodo uomo più alto al mondo 
 Bao Yingying – schermitrice cinese
 Bao Zheng – magistrato cinese

Sigle 
 Banca per l'Africa Orientale – banca dell'Africa Orientale Italiana
 Benny Anderssons Orkester – gruppo musicale svedese

Altro 
 Bao – gioco da tavolo della famiglia dei mancala
 Bao la Kiarabu – un mancala simile al Bao, noto anche come Hawalis
 Bao o baozi  – panino ripieno cotto al vapore nella cucina cinese
 Bao-Dur – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari
 BAO Publishing – casa editrice milanese di graphic novel
 Bao – cortometraggio animato dei Pixar Animation Studios